Maison Blanche (frz. maison blanche ‚weißes Haus‘) steht für:

 Maison Blanche (Métro Paris), Station der Métro Paris, Frankreich
 Flughafen Maison Blanche, früherer Name für den Flughafen Algier, Algerien
 Maison Blanche (Leukerbad), Hotel in Leukerbad, Kanton Wallis, Schweiz
 Maison Blanche (La Chaux-de-Fonds), Gebäude in La Chaux-de-Fonds, Kanton Neuenburg, Schweiz